Plusieurs élections présidentielles se sont déroulées en 2012 :

l'élection présidentielle allemande ;
l'élection présidentielle américaine ;
l'élection présidentielle sud-coréenne ;
l'élection présidentielle finlandaise ;
l'élection présidentielle française ;
l'élection présidentielle indienne ;
l'élection présidentielle kiribatienne ; 
l'élection présidentielle mexicaine ;
l'élection présidentielle russe ;
l'élection présidentielle sénégalaise ;
l'élection présidentielle serbe ;
l'élection présidentielle taïwanaise ;
l'élection présidentielle vénézuélienne.

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2012
 Élection présidentielle de 2011
 Élection présidentielle de 2013